Красная планета:
 прозвище Марса.
 Красная планета — роман Роберта Хайнлайна.
 Красная планета — фантастический фильм режиссёра Энтони Хоффмана 2000 года.